Die Thailand Premier Football League spielte in der Saison 2008 mit 16 Mannschaften. Die Saison ging vom 18. Februar 2008 bis zum 11. Oktober 2008. Der Meister qualifiziert sich für die AFC Champions League Play-offs und der 2. für den AFC Cup. Die letzten Drei Plätze bedeuten den Abstieg in die Thailand Division 1 League.

Folgende Mannschaften kamen als Aufsteiger aus der Thailand Division 1 League hinzu:

 FC Chula-Sinthana
 FC Customs Department
 FC Coke-Bangpra
 FC Samut Songkhram

Die großen Überraschungen der Saison waren die Aufsteiger, welche alle bis auf den FC Customs Department die Liga halten konnten. Der 12-malige Meister Bangkok Bank hingegen stieg zum Ende der Saison zum ersten Mal seit bestehen der TPL in die 2. Liga ab.

Dem FC Chonburi gelang es nicht, den Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen und er belegte am Ende nur Platz Zwei. Meister wurde zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Provincial Electricity. BEC Tero Sasana blieb zum dritten Male in Folge nur der Dritte Tabellenplatz.

Vereine der Saison 2008

Abschlusstabelle

Ergebnisse 
Endstand

Saison Notizen 

 Aufgrund von Qualifikationsspielen zur Fußball-WM 2010 machte die Thailand Premier League eine Saisonpause vom 3. Mai 2008 bis 28. Juni 2008.
 In einem Freundschaftsspiel am 17. Mai 2008 gewann eine Thailand Premier League Auswahl gegen Manchester City.
 Die AFC gab bekannt, dass der Meister der Thailand Premier League sich nur noch über Play-Offs für die AFC Champions League qualifizieren kann.
 Nationaltrainer Charnwit Polcheewin gab am 16. Juni 2008 seinen Rücktritt bekannt.
 Am 8. Juli 2008 gab die FAT bekannt, dass Peter Reid neuer Nationaltrainer Thailands wird.
 Im Juni wurde bekannt, dass Teerathep Winothai, Stürmer von BEC Tero Sasana, zum Saisonende zu Lierse SK wechseln wird.
 Der Torschütze der Saison 2007, Ney Fabiano de Oliveira wechselte während der Saisonpause im Juni 2008 zu Melbourne Victory nach Australien.
 Kraison Panjaroen wechselte in der Saisonpause vom FC Bangkok University zum FC Chonburi.
 Im August änderte der FC Chula-Sinthana seinen Vereinsnamen in FC Chula United.
 Am 27. August fand die Auslosung zu der ASEAN-Fußballmeisterschaft 2008 statt. Thailand bekam Vietnam, Malaysia und einen Qualifikanten zugelost.
 Am 4. September wurde bekannt gegeben, dass die Haupttrikotfarbe der Thailändische Fußballnationalmannschaft Gelb sein wird. Auch der Ausrüster wurde von Grand Sport zu Nike gewechselt.

Kontinentale Wettbewerbe 
Sowohl der FC Chonburi als auch die Krung Thai Bank nahem an der AFC Champions League teil. Kamen jedoch nicht über die Gruppenphase hinaus. Höhepunkt war sicher das 3:1 von Chonburi gegen Melbourne Victory und ein 1:1 gegen Gamba Osaka in Japan.

Torschützenliste 
Endstand

Jährliche Auszeichnungen

Trainer des Jahres 
  Prapol Pongpanich – FC Provincial Electricity Authority

Torhüter des Jahres 
  Kosin Hathairattanakool – FC Chonburi

Verteidiger des Jahres 
  Nattaporn Phanrit – FC Chonburi

Mittelfeldspieler des Jahres 
  Narongchai Vachiraban – FC Provincial Electricity Authority

Stürmer des Jahres 
  Teerathep Winothai – BEC Tero Sasana

Nachwuchsspieler des Jahres 
  Ronnachai Rangsiyo – FC Provincial Electricity Authority

Ausländischer Spieler des Jahres 
  Henri Jöel – FC Provincial Electricity Authority

Torschützenkönig 
  Anon Sangsanoi – BEC Tero Sasana

Erläuterungen / Einzelnachweise

Siehe auch 
 Thailand Premier League
 Thailand Division 1 League
 Fußball in Thailand

Weblinks 
 Offizielle Website [TH]
 Thai Fußball Blog [ENG]

2008
Fußballsaison 2008